Onomàstica:
 Xàraf Khan Bidlisi, historiador kurd i emir de Bidlis
 Idris-i Bidlisi, historiador kurd